George Goschen (1831–1907) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 1. wicehrabia Goschen
 George Goschen (1866–1952) – brytyjski arystokrata i polityk, wicekról Indii, 2. wicehrabia Goschen